Шту́дер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Штудер, Бернгард (1794—1887) — швейцарский геолог.
 Штудер, Вилли (1912—1996) — швейцарский инженер и предприниматель, основатель компании Studer (студийная звукозаписывающая аппаратура).
 Штудер, Йюрг (род. 1966) — швейцарский футболист, защитник.
 Штудер, Лоренц (род. 1966) — американский учёный-медик.
 Штудер, Ноэль (род. 1996) — швейцарский шахматист, гроссмейстер (2017). 
 Штудер, Теофил (1845—1922) — швейцарский зоолог.
 Штудер, Урс — швейцарский кёрлингист.
 Штудер, Шерил (род. 1955) — американская оперная певица.
 Штудер, Юрг — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Штуде